Тиллер () — норвежская фамилия.

 Тиллер, Бьорн (род. 1959) — норвежский шахматист, международный мастер (1982). 
 Тиллер, Генри (1914—1999) — норвежский боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Тиллер, Джордж (1941—2009) — американский врач, убитый за практику абортов на поздней стадии беременности.
 Тиллер, Карл Фруде (род. 1970) — норвежский писатель, историк, музыкант. Пишет на нюнорске.
 Тиллер, Расмус (род. 1996) —  норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.